désigne :

Shafter, en Californie.
Shafter, au Texas.